Tarjan peut faire référence à :
 Des lieux ou des tribus hongroises :
 Tarján une commune de Hongrie
 Salgótarján, une ville de Hongrie
 la Tribu de Tarján, une Tribus magyares
Des personnalités :
 Robert Tarjan, un chercheur en informatique
 James Tarjan, un joueur d'échecs
 Maria Aparecida da Silva Tarjan dite Tia Cida dos Terreiros, une chanteuse